Southern Railway – brytyjskie przedsiębiorstwo kolejowe działające w latach 1923–1947
 Southern Railway – amerykańskie przedsiębiorstwo kolejowe działające w latach 1894–1982

Zobacz też 
 Southern – brytyjski przewoźnik kolejowy działający od 2000 roku